La Coupe du monde d'échecs 2005 est la troisième coupe du monde d'échecs organisée par la Fédération internationale des échecs (FIDE). Elle a tenu lieu de tournoi de qualification pour le tournoi des candidats au championnat du monde d'échecs 2007. Elle fut disputée du  au  à Khanty-Mansiïsk en Russie.

128 joueurs participèrent à cet événement. Les dix premiers se voient qualifiés pour les matchs des candidats du championnat du monde 2007. Étienne Bacrot étant automatiquement qualifié de par son classement Elo, ceci permet à Vladimir Malakhov, onzième, de se qualifier également.

Le tournoi est remporté par Levon Aronian.

Contexte
Trois des qualifiés, Levon Aronian, Aleksandr Grichtchouk et Boris Guelfand, parviennent à la finale du championnat du monde à Mexico.

Les quatre premiers du championnat du monde 2005, Veselin Topalov, Viswanathan Anand, Peter Svidler et Aleksandr Morozevitch étaient qualifiés pour la finale et ne participèrent pas à ce tournoi.

Conditions de jeu
Le format est le même que celui adopté par la FIDE entre 1998 et 2004 : chaque ronde consiste en min-match de deux parties, éventuellement suivi de parties rapides de départage. Au cours les rondes 1 à 3, le joueur perdant était éliminé. À partir de la quatrième ronde, les perdants s'affrontent pour déterminer l'ordre final des 16 premiers.

La cadence de jeu est de 40 coups en 90 minutes, puis 15 minutes pour le reste de la partie avec 30 secondes par coup. Le départage consiste en deux parties rapides (25 minutes plus 10 secondes par coup), suivies par deux blitz si nécessaire (5 minutes + 10 secondes par coup), et enfin un blitz Armageddon, dans lequel les Blancs reçoivent 6 minutes et les Noirs 5 minutes, et que les Blancs doivent gagner (en cas de nulle, les Noirs remportent le match).

Qualification
Les joueurs suivants sont qualifiés pour ce tournoi :
 trois des quatre demi-finalistes du championnat du monde 2004 : Rustam Qosimjonov, Michael Adams et Teimour Radjabov ;
 la championne du monde, Antoaneta Stefanova ;
 le champion du monde junior, Pentala Harikrishna ;
 les 22 joueurs les mieux classés au classement Elo, la moyenne arithmétique des classements de  et de  étant utilisée ;
 90 joueurs qualifiés aux tournois zonaux et continentaux :
 46 joueurs d'Europe
 19 joueurs des Amériques 
 19 joueurs d'Asie et d'Océanie 
 6 joueurs d'Afrique
 8 joueurs désignés par le président de la FIDE ;
 3 joueurs désignés par l'organisateur.

Participants
Tous les joueurs sont grands maîtres sauf indication contraire.

Classement final

Tableau final

Liens externes
Site officiel
Règlement

Coupe du monde d'échecs
2005 en Russie
Khanty-Mansiïsk
Tournoi d'échecs en Russie